Niaga peut désigner :
Niaga Ouolof, une localité de l'ouest du Sénégal
Niaga Peul, une autre localité de l'ouest du Sénégal
Niaga, une localité du Burkina Faso

Homonymie